Manon steht für:
 Manon, ehemalige französische Automarke von H. Chaigneau
 Manon Quartett Berlin, deutsches Streichquartett
 Manon (Massenet), Oper von Jules Massenet
 Manon (Ballett), Ballett von Kenneth MacMillan
 Manon (Vorname), weiblicher Vorname
 Manon (Künstlerin) (* 1940), Schweizer Künstlerin
 DJ Manon (* 1970), Schweizer DJ und Musikproduzentin

Manon  ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Manon (* 1950), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Le portrait de Manon
 Manon Lescaut
 Manons Rache
 Mannon